Falch (Øvre tysk  (østrigsk-bayerske) variant af Falk, Falke) har flere betydninger:
 Bone Falch Rønne (17641833)  stifter af Det Danske Missionsselskab i 1821
 Hermann Falch (1859, Esslingen ?  1941)  tysk arkitekt 
 Ernst Falch (født 1939, St. Anton am Arlberg)  østrigsk skiløber 
 Michael (Ehlert) Falch (født 1956, Køge)  dansk sanger, guitarist, tekstforfatter og skuespiller
 Martin Falch (født 1967)  østrigske handicappede gymnaster

Referencer/ noter

Se også 
 Falk
 Falck
 Falke
 Falcke
 Flach

Norske efternavne
Danske efternavne
Tyske efternavne